Cet article présente les personnages de fiction de la série télévisée française Sous le soleil.

Personnages principaux 

Laure Olivier

 Éducation : doctorat en médecine, baccalauréat.
 Emploi(s) : Pianiste talentueuse, Laure aurait pu intégrer le Conservatoire de Musique mais son cœur l'a plutôt conduite vers la faculté de médecine. Lorsque débute la série, la jeune femme y est d'ailleurs étudiante en quatrième année. Rigoureuse, consciencieuse et passionnée par sa formation, elle décroche les meilleures notes académiques de sa promotion universitaire. C'est ainsi que, pour l'inciter à rester à Saint-Tropez alors qu'elle nourrit le projet de suivre Grégory dans son périple en mer, Pierre, son père, lui décroche un stage au sein de la très réputée Clinique du Golfe. Elle y effectue tout son internat et, après avoir obtenu son doctorat, est embauchée comme médecin généraliste par le dispensaire social Médecins Pour Tous. Plus tard, elle retourne travailler, comme externe cette fois, au sein de la Clinique du Golfe où elle fonde puis dirige un service de médecine sociale. Alors qu'on l'accuse d'avoir aidé le Dr. Élisabeth Chouchan à détourner l'argent de la clinique, elle parvient à prouver leur innocence et hérite de la gérance de l'hôpital. Elle occupe ce poste jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive de ce que les nombreux impératifs et responsabilités qu'il implique commencent à l'éloigner de sa fille et ne lui permettent plus la pratique des soins. Elle décide alors de le céder à Baptiste et retourne à son rôle de soignante. Une fois revenue de son congé de maternité, elle se consacre à la création d'un service de médecine de jour au sein de la clinique. Après une suite de déboires, elle accepte un poste de médecin au Burkina Faso dans un hôpital qui manque cruellement de moyens financiers, logistiques et humains et où son expérience est attendue. A son retour à Saint-Tropez, elle retrouve Grégory, son ex-époux disparu en mer dix ans plus tôt, et renoue des liens amoureux avec lui. Lorsque ce dernier est impliqué malgré lui dans un trafic de drogue, Laure atterrit en prison. À sa sortie, elle ne peut plus exercer la médecine et est embauchée comme secrétaire par Caroline au sein de son cabinet juridique. Quelque temps plus tard, elle récupère son poste de médecin à la Clinique du Golfe. Elle repartira également en mission au Burkina Faso. Après la disparition de Caroline, elle abandonne la carrière médicale et collabore avec Alain et Valentine à l'organisation de mariages. Dans le spin-off, Sous le Soleil de Saint-Tropez, on apprend que Laure est retournée à son premier amour: l'exercice de la médecine.
 Passions et talents : médecine, piano (elle aurait pu entrer au Conservatoire de Musique tant elle était douée dans cette discipline), tennis, ...
 Enfant(s) : Laure a deux enfants: une fille adoptive, Clara Olivier, adoptée avec Benjamin Loset à la fin de la saison 4 et un fils biologique, Gabriel Loset, conçu avec Benjamin Loset et né durant la saison 5.
 Famille : Pierre Olivier (père biologique); Blandine de Loire (mère biologique), Claire Olivier (sœur biologique, décédée); Benoît Chouchan (demi-frère biologique); Lucie Valanski (cousine maternelle biologique, consœur); Laetitia Valanski (cousine maternelle biologique), Claire de Loire (tante maternelle biologique), Anita (cousine biologique), Geneviève (tante) et un oncle biologique qu'on rencontre dans le premier épisode de la série.
 Amitiés : Les meilleures amies de Laure sont Sandra Robert, Caroline Drancourt et Jessica Lowry. Cette amitié est profonde et fusionnelle. Laure est également amie avec Baptiste Mondino, Christophe (confrère), Valentine Chardin, Louis Lacroix, Alain Dulac, Marie, Manuel Guémard, Fanny, Franck Artanis (confrère), Marilyn, Romeo Ferreri, Lisa Drancourt et Anna Costelle.
 Romance(s) : Alain Dulac (ex-fiancé), Grégory Lacroix (ex-mari), Baptiste Mondino, Manuel « Manu » Guémard, David Dernancourt, Étienne Moreau, Marcus Charbert, Benjamin Loset (père biologique de son fils, Gabriel Loset et père adoptif de sa fille, Clara Olivier), Grégoire Mallet (ex-fiancé), Romain de Crécy, Marc Lanceval, Manuel Debanne, Basile et Mathias Perry (ex-époux).
 Anecdote : Laure est condamnée à une peine de deux ans de prison après avoir accidentellement assassiné un trafiquant de drogue en tentant de protéger ses enfants de sa menace.

Caroline Drancourt

 Diminutif : Caro.
 Éducation : Maîtrise en droit et en gestion; baccalauréat.
 Emploi(s) : Lorsqu'elle apparaît pour la première fois dans la série, Caroline sillonne la France avec un groupe de musique, Trouble Vision, qui commence à se faire connaître et dont elle est la chanteuse principale. Avec son compagnon, Samuel Devos, le meneur de leur groupe, elle co-écrit certaines chansons et en co-compose les mélodies. Après que ce dernier ait sombré dans la drogue, Caroline décide de rester à Saint-Tropez avec Louis Lacroix et commence à travailler comme serveuse au bar-restaurant Le Saint-Tropez au sein duquel elle donne parfois des concerts. Lorsque Claude, alors propriétaire du Saint-Tropez, met l'établissement en vente, la jeune femme le rachète avec ses amies, Laure et Jessica. En parallèle, elle reprend sa carrière de chanteuse en main, d'abord en duo avec Samuel puis en solo. Un producteur célèbre l'invite à venir enregistrer un nouvel album musical à Londres et c'est le début de la gloire pour Caroline qui fait même la couverture de magazines célèbres. Après le décès de Samuel, la jeune femme met fin à sa carrière dans la musique et s'associe à Simon Devos dans la gestion d'un haras dont elle fait l'acquisition. Lorsque ce dernier reçoit une offre l'invitant à prendre la direction d'un ranch en Argentine, Caroline décide de l'accepter avec lui et le suit dans l'aventure. Elle y reste durant une période de cinq ans au cours desquels elle entame et mène à terme des études universitaires de droit et de gestion. Elle revient ensuite à Saint-Tropez dans le but de produire un groupe de musique argentin mais son fils, Tom, tombe gravement malade. Durant sa convalescence, ce dernier émet le souhait que sa mère remonte sur scène. Caroline se lance alors à nouveau dans l'écriture et la composition de chansons et prépare son dernier disque. En parallèle, elle rachète le haras qu'elle occupait autrefois avec Simon puis s'inscrit au barreau. Elle est ainsi recrutée comme responsable de communication par le cabinet juridique de Vincent de Boissière et réussit l'examen de la magistrature. Devenue avocate, Caroline résout des affaires de plus en plus complexes et délicates et acquiert une certaine notoriété dans son domaine de compétences. Parallèlement à ses fonctions juridiques, Caroline continue à gérer son haras.
 Passions et talents : chant, guitare, piano, droit, équitation, ...
 Enfant(s) : Caroline a 2 fils biologiques : Tom Devos (conçu avec son grand amour, Samuel Devos, et né dans la deuxième saison) et Iannis Callas (conçu avec David Callas et né à la fin de la saison 8).
 Famille : sa mère biologique est Rita. Caro a aussi 2 sœurs biologiques -Lisa et Émilie Drancourt- et une nièce biologique, Lisa Drancourt, fille d'Emilie.
 Amitiés : Les meilleures amies de Caroline sont Laure Olivier et Jessica Lowry pour qui elle est prête à tout. Elle est également amie avec Louis Lacroix, Manuel Guémard, Patrick Saint-Val, Benjamin Loset, Baptiste Mondino et Marion Bertrand.
 Vie sentimentale : Samuel Devos (musicien et chanteur auteur-compositeur-interprète populaire de son groupe; père biologique de son fils aîné, Tom Devos), Louis Lacroix, Patrick Saint-Val, Alex, Simon Devos (frère biologique de Samuel et oncle de Tom; ex-associé au haras), Romain de Crécy, Vincent de Boissière (collègue), François Pariente (collègue), David Callas (ex-mari et père biologique de son fils cadet, Iannis Callas), Mélodie, Hugo, Bertrand Meyer, Philippe Laroche, Tony (amant), Antoine Lacan, Frédéric Guilmet et Mathias Perry.
 Anecdote : A la fin de la saison 12, Caroline est présumée assassinée. Quatre ans plus tard, elle réapparaît à Saint-Tropez, bien vivante. Elle raconte alors à son fils aîné, Tom, qu'elle avait été exfiltrée par la police afin de les protéger elle et ses enfants d'une vengeance à son encontre. L'avocate avait en fait découvert les effets cancérigènes d'un produit cosmétique mis sur le marché par un puissant groupe industriel qui voulait étouffer l'affaire. C'est en Argentine que Caroline devait retrouver ses fils mais, victime d'une machination, elle a été emprisonnée pour trafic de drogue et portée disparue.
 Actrice : Adeline Blondieau.

Jessica Lowry

 Diminutif : Jess (parfois, Jessie).
 Éducation : baccalauréat niveau lycée.
 Emploi(s) : Au terme de ses études au lycée, très talentueuse, Jessica intègre une école de danse renommée aux États-Unis, son pays d'origine, dont elle devient vite l'un des meilleurs éléments mais à cause de son trop grand stress lors des auditions, elle décide rapidement de mettre un terme à sa carrière dans le monde du spectacle. Arrivée en France, elle est embauchée dans un premier temps comme serveuse au sein du bar "Le Saint-Tropez" dont elle prend par la suite la gérance et acquiert la propriété -d'abord avec ses amies, Laure Olivier (qui revend plus tard ses parts à Valentine Chardin) et Caroline Drancourt (qui cède ensuite ses parts à sa sœur cadette, Lisa)- puis seule. En parallèle, elle se lance provisoirement dans la photographie en amatrice et, douée en la matière, voit certains de ses clichés publiés dans la presse et même exposés. Par la suite, elle décide enfin de retourner à sa première passion, la danse et fonde même sa propre compagnie de danse moderne avec un autre intermittent du spectacle, Yann Gautier, ce qui la ramène tout un temps sur le devant de la scène artistique. Malheureusement, un grave accident met un terme définitif à cette carrière. Quelque temps plus tard, toujours gérante du Saint-Tropez, Jessica est engagée comme animatrice à temps partiel d'une émission de radio populaire puis brigue la fonction de maire de la ville de Saint-Tropez, qu'elle décroche. Inspirée par de jeunes artistes qu'elle est amenée à aider, la jeune femme a alors l'idée de fonder et diriger une académie supérieure des arts de la scène au sein de laquelle elle finit également par enseigner la danse et chorégraphier des spectacles d'élèves.
 Passions et talents : danse, photographie, animation d'émissions de radio, gestion, politique, ...
 Enfants : Jessica a 3 enfants: une fille biologique, Audrey Valer (conçue avec Julien Valer, un chef cuisinier), née au début de la saison 6; un fils adoptif, Zacharie Mondino, adopté avec Baptiste Mondino au début de la saison 8 et, enfin, un deuxième fils biologique, Quentin Larcher, conçu avec son dernier époux, Yvan Larcher, à la fin de la saison 13. Elle a également perdu l'enfant qu'elle attendait de Paolo Lorenzi, son premier époux, en cours de grossesse à la suite d'un choc émotionnel.
 Famille : Cécile (mère biologique); Michael Lowry (père biologique); Eva Lowry (demi-sœur biologique); Nikki (cousine biologique); Johanna (tante).
 Amitiés : Les meilleurs amis de Jessica Lowry sont Laure Olivier, Caroline Drancourt et Grégory Lacroix mais elle est aussi très amie avec Valentine Chardin, Alain Dulac, Colette Monzani, Benjamin Loset, Manuel Guémard, Samuel Devos, Louis Lacroix, Marie, Lisa Drancourt, Franck Artanis (médecin traitant qui a suivi sa première grossesse), Marion Bertrand, Romeo Ferreri, Océane (son employée), Vanessa Lancel, Claudia, Terry, Vincent de Boissière et Barbara.
 Romance(s) : Grégory Lacroix, Marc, Louis Lacroix, Vincent, Antoine, Paolo Lorenzi (ex-époux), Yann Gautier (ex-mari), Benjamin Loset (amant d'une nuit), Fred Cardona (amant), Julien Valer (restaurateur et père biologique de sa fille aînée, Audrey Valer), Hugo Courbin, Baptiste Mondino (ex-époux et père adoptif de son fils aîné, Zacharie Mondino), Miguel (amant), Mark, Romain Marchal, Alexis (demi-frère de Paolo) et Yvan Larcher (époux et père biologique de son fils cadet, Quentin Larcher).

Son personnage est interprété par Tonya Kinzinger.

Personnages réguliers

Blandine de Loire :

 Éducation : Maîtrise de littérature française + agrégation, baccalauréat.
 Emploi(s) : Quand la série débute, Blandine est mère au foyer depuis le début de son mariage avec Pierre Olivier. Lorsque l'entreprise de celui-ci fait face à un revers financier, elle se met à la recherche d'un emploi pour pouvoir payer leurs factures et est alors embauchée par une petite firme pour réaliser des sondages. Après son divorce avec Pierre, elle transforme un temps une pièce de sa maison en chambre d'hôtes puis achète et co-dirige une boutique de vêtements pour femmes avec son amie, Valentine Chardin. Lorsque son nouvel époux, André Morel, est victime d'un accident qui l'empêche de travailler durant quelques semaines, elle reprend les rênes de son commerce de pêche en attendant son rétablissement. Écartée de leur affaire par son associée Valentine, elle continuera provisoirement à collaborer avec ce dernier, vendant ses poissons sur le marché. Cependant, cet emploi n'épanouit pas Blandine qui accepte ainsi le poste d'enseignante de français au lycée Suffren/Gustave Flaubert que lui propose Pierre. À la mort de ce dernier, elle en devient la directrice et s'inscrit également à un programme pour donner des cours à des détenus. Elle tombe amoureuse de l'un d'entre eux et l'aide plus tard à fuir Saint-Tropez tandis qu'il est recherché par la police. Elle est alors accusée de complicité et envoyée momentanément en prison. Quand elle est libérée, elle a tout perdu et accepte une place de domestique pour survivre. Désireuses de l'aider à remonter la pente, Laure, Caroline et Jessica lui proposent la gérance puis la co-gérance du bar-restaurant "Le Saint-Tropez". Elle parvient à faire de l'endroit un incontournable du paysage touristique.
Famille: Laure Olivier (fille biologique), Claire Olivier (feu sa fille biologique), Clara Olivier (petite-fille adoptive), Gabriel Loset (petit-fils biologique), Claire de Loire (sœur biologique), Lucie Valanski (nièce biologique), Laetitia Valanski (nièce biologique), …
Amitiés: Anne-Sophie, Béatrice, Geneviève, Barbara, Jessica Lowry et Valentine Chardin.
Romances: Pierre Olivier (ex-mari, père biologique de ses deux filles, Laure et Claire Olivier et grand-père de ses deux petits-enfants, Clara Olivier et Gabriel Loset), François, André Morel (ex-mari), Éric Béranger, Dimitri Olson et Xavier Mondino (ex-époux).

Valentine Chardin

 Éducation : baccalauréat.
 Occupations : rédaction, journalisme.
 Emploi(s) : Au début de la série, Valentine travaille comme serveuse tour à tour au bar-restaurant Le Saint-Tropez puis pour le night club Ibiza Beach. Quelque temps plus tard, mariée au riche Alain Dulac, elle vit une vraie vie d'oisiveté avant de prendre enfin son indépendance. Elle reprend alors d'abord la gestion du Select (un bar-discothèque) puis démarre un commerce avec Blandine de Loire, la mère de Laure Olivier. Elles ouvrent ainsi ensemble une boutique de vêtements et accessoires de mode qu'elle revend plus tard pour co-diriger le bar-restaurant "Le Saint-Tropez" dont elle a racheté les parts à Laure Olivier et auquel elle a ajouté un bar nocturne. Peu de temps après, elle décroche une place de journaliste dans la presse à scandales qu'elle perd à la suite d'une dépression. Laure l'aide alors à remonter la pente et elle retrouve un nouveau poste de journaliste au sein du journal Sud Hebdo. Quand Alain en fait l'acquisition, il la vire d'abord avant finalement de lui offrir la place de rédactrice en chef. Elle s'épanouit dans sa nouvelle fonction et y rencontre beaucoup de succès. Cependant, une vengeance orchestrée par Alain lui fait tout perdre et, avec sa demi-sœur, elle commence à danser la nuit dans un cabaret pour divertir les clients. À la suite d'un chantage, les deux jeunes femmes reprennent la direction de l'établissement en question et en font un lieu incontournable des nuits tropéziennes. Après une nouvelle déception, Valentine revend ses parts de l'affaire et retourne momentanément à la co-gérance du Saint-Tropez. C'est alors qu'elle fait la connaissance du directeur d'une chaîne de radio qui lui offre le poste d'animatrice d'une émission. Elle y rencontre un franc succès et grimpe les échelons dans sa nouvelle fonction. À la suite de manigances de la part du nouveau directeur de la radio, elle perd une fois de plus son emploi et est alors embauchée par les frères Lacroix à la gérance de leur hôtel de luxe. Quelques années plus tard, elle et Alain, son époux à nouveau, fondent une entreprise de coaching à laquelle ils ajoutent ensuite un service d'organisation de mariage. Après la mort d'Alain, on découvre que Valentine dirige encore cette boîte.
 Enfant(s) : Valentine a deux enfants, qu'elle a conçus avec Alain Dulac, sa grande passion: un fils, Jérémie Dulac, né au début de la saison 4 et une fille, Louise Dulac, née dans la saison 10.
 Famille : Jeanne (mère biologique), Henry Chardin (père biologique), Jeanne Bouvier (demi-sœur biologique).
 Amitiés : Les amis de Valentine sont Jessica Lowry, Laure Olivier, Marie, Victoria Morel, Caroline Drancourt, Blandine de Loire, Grégory Lacroix et Louis Lacroix.
 Vie sentimentale : Grégory Lacroix, Samuel Devos (aventure d'une nuit), Benjamin Loset (flirt), Alain Dulac (époux, associé et père biologique de ses deux enfants, Jérémie et Louise Dulac), Baptiste Mondino, Mathieu Mérignac, Jean, Alexandre (son premier amour; escroc), Olivier Kieffer, Tom Devos, Gaspard, Sébastien (associé), …
 Anecdotes: Valentine a vécu une courte liaison sentimentale avec Grégory Lacroix à l'époque où il était séparé de Laure. Le jour du mariage des deux tourtereaux, elle fait croire à la jeune femme qu'elle est enceinte du marié afin de briser leur couple mais la vérité est vite révélée au grand jour. Plus tard, en colère contre Caroline qui ne lui fait pas confiance, Valentine fomente un plan pour séduire Samuel et les éloigner l'un de l'autre, ce qu'elle parvient à faire. Le destin la met ensuite sur la route d'Alain qui tombe amoureux d'elle. Mais, informé par Laure du caractère manipulateur et pervers de sa conquête, Alain prend ses distances avec cette dernière et provoque, sans le vouloir, un accident de voiture dont Valentine se sort avec une balafre au visage. La jeune femme sombre alors dans une profonde dépression et tente même de se suicider. Mais grâce au soutien d'Alain qui l'aime sincèrement et dont elle se révèle elle-même très éprise, elle remonte la pente. Ils se marient et conçoivent un enfant et Valentine devient même amie avec Laure et Jessica. Le couple nage enfin dans le bonheur. Cependant, lorsqu'une intervention chirurgicale lui permet de retrouver son visage d'antan, la jeune femme renoue avec ses vieux démons et, désireuse de fuir pour toujours les souvenirs de la cicatrice qui lui a gâché la vie, commence à tromper son mari tout en le traitant avec mépris. Quand ce dernier lui demande le divorce et la menace de partir avec leur fils, Jérémie, afin de le protéger de sa névrose, Valentine l'attaque avec un couteau. Alain parvient à la repousser mais leur gouvernante, qui assiste à la chute de la jeune femme, croit qu'il violente son épouse. Celle-ci va donc utiliser cette situation à son avantage pour obtenir tout ce qu'elle désire du divorce, à savoir la garde complète de Jérémie, une pension alimentaire équivalant à la moitié du salaire mensuel de son ex et sa voiture décapotable. Durant tout un temps, sous de multiples faux motifs, elle empêchera même Alain de voir son fils. Quand ce dernier entame une relation amoureuse avec une jeune chanteuse, Terry, Valentine développe une forme de paranoïa et se convainc de ce que l'artiste veut lui prendre Jérémie. Elle fomente donc un plan pour séparer Alain de sa nouvelle compagne et y parvient avec succès. Cependant, après avoir menacé ce dernier avec une arme à feu, elle prend conscience de son problème psychologique et décide de suivre une thérapie dans un centre sanitaire en laissant provisoirement la garde de Jérémie à Alain. Au cours de ses séances, elle prend conscience de ce qu'elle souffre d'un syndrome de l'abandon qu'elle fait payer aux hommes qui partagent sa vie. Elle croit de prime abord devoir imputer ce comportement au départ soudain et définitif de son père lorsqu'elle n'était encore qu'une très jeune enfant. Interrogeant sa mère de passage en ville à ce sujet, elle découvre que cette dernière lui a menti toute sa vie et que son père est en réalité mort après avoir été percuté par une voiture le jour où il a vu son épouse dans les bras de son amant. Cette révélation est douloureuse à entendre pour Valentine mais elle la libère aussi d'un poids. Elle trouve par la suite une amie en la personne d'une lycéenne de terminale, Victoria Morel, qu'elle va sauver des griffes d'un proxénète notoire. Cette expérience lui vaut la reconnaissance de Blandine avec qui elle tisse un lien de camaraderie. Toutes deux démarrent même un commerce ensemble et collaborent dans les premiers temps dans un climat de bonhomie. Cependant, les insécurités de Valentine et son trouble de l'attachement viennent une fois de plus se mettre en travers de son chemin et elle finit par écarter son associée de leur affaire avant de racheter les parts du Saint-Tropez de Laure et d'en gérer le bar nocturne. Elle y rencontre Baptiste un matin et ils démarrent ensemble une relation amoureuse. Mais, toujours très fragile psychologiquement, Valentine nourrit une angoisse irrationnelle à l'idée de voir son nouveau compagnon la quitter et elle commence à lui faire absorber des anti-dépresseurs puissants à son insu afin de l'affaiblir et pouvoir le garder près d'elle. Quand Baptiste s'en aperçoit, il met un terme à leur liaison. Au Saint-Tropez, Valentine et Jessica coopèrent au début avec facilité mais quand Jessica lui annonce que Mathieu a décidé de la quitter pour vivre avec une autre femme, Valentine la tient injustement responsable de son malheur et élabore une vengeance à son égard. Elle accuse alors la jeune femme de fraude fiscale et la dénonce à la justice en tentant de s'accaparer le bar-restaurant. Petit à petit, elle sombre dans l'alcoolisme et se noie dans son désespoir. Son plan à l'encontre de son associée échoue et elle prend enfin conscience de ce qu'elle a dépassé les limites. Elle présente donc ses excuses à Jessica et se retire de l'affaire en promettant de continuer à se faire soigner. Rétablie, elle retrouve des droits de garde sur son fils mais ne supporte pas de savoir Alain heureux avec sa nouvelle épouse. Elle se lance alors dans le projet de les séparer et accuse publiquement Sybille de maltraitances sur Jérémie puis paie un paparazzi pour droguer Alain et le prendre en photo dans une position compromettante avec une jeune femme dénudée. Dans cette affaire, Alain perd tout : son argent, son épouse, son travail, ses biens et son statut. Valentine lui fait croire qu'elle a tout tenté pour l'aider et l'héberge chez elle. Lorsqu'il découvre la vérité, une violente altercation éclate entre eux au cours de laquelle Alain pousse Valentine pour se dégager de son étreinte. Malheureusement, la tête de la jeune femme heurte le sol et elle ne se relève pas. Pris de panique, Alain, la croyant morte, enveloppe son corps dans une couverture et la jette à la mer. Une navigatrice assiste à la scène et repêche alors Valentine qu'elle héberge pendant quelque temps chez elle. Cette dernière nourrit sa vengeance et, à son retour auprès de son ex-mari, lui fait du chantage afin qu'il l'épouse à nouveau. Cependant, leur mariage, comme la situation pouvait le laisser présager, bat de l'aile et Alain se décide à la quitter pour une fille plus jeune à qui il a loué une chambre de leur villa. À la suite de son départ, Valentine sombre dans une dépression nerveuse sévère qui lui fait perdre son travail, développer une nouvelle crise de paranoïa et négliger son fils au point où sa garde lui est enlevée pour être provisoirement confiée à Laure Olivier. Avec le soutien de cette dernière, elle remonte progressivement la pente et trouve un nouveau travail de journaliste ainsi qu'elle récupère ses droits parentaux sur Jérémie. Quand c'est au tour de Laure de connaître un épisode de dépression nerveuse à la suite d'une rupture amoureuse douloureuse, la jeune femme la recueille chez elle avec ses enfants et l'aide à reprendre goût à la vie. Craignant de perdre son amie, elle ira jusqu'à la dissuader de retourner travailler et gardera ses proches à distance de leur foyer avant de s'apercevoir de son erreur. Au retour d'Alain, lorsque ce dernier cherche à prendre le contrôle de la Clinique avec Jeanne, Valentine entamera une enquête sur la rivale de Laure et découvre qu'il s'agit en fait de sa demi-sœur. Heureuse de se retrouver une famille, elle la prend en affection et renonce à lui nuire. Elles deviennent de proches amies au grand dam d'Alain, le compagnon de Jeanne, qui rachète alors le journal pour lequel travaille Valentine et signe son licenciement. Grâce à sa demi-sœur qui s'oppose à lui, Valentine est réengagée et promue au poste de rédactrice en chef. Elle se réconcilie avec son ex époux et leur collaboration au journal s'avère fructueuse. Talentueuse dans son métier, Valentine accumule les succès et est enfin heureuse et épanouie.

Alain Dulac

 Éducation : Maîtrise de commerce, baccalauréat.
 Occupation(s) : golf.
 Emploi(s) : Alain est un talentueux et richissime homme d'affaires. Au début de la série télévisée, il travaille au sein de l'organisation de son père puis dirige un club, le "Ibiza Beach", qu'il a fondé dans le but de concurrencer le bar-restaurant "Le Saint-Tropez". Par la suite, il est nommé directeur de l'entreprise d'électronique navale fondée par Pierre Olivier. Après avoir connu une période de banqueroute, il retrouve son niveau de vie d'antan en fondant une start-up qui commercialise des médicaments sur la toile et rachète alors la Clinique du Golfe dont il devient le nouveau directeur. Il acquiert ensuite un journal au sein duquel travaille Valentine. À la suite de manigances orchestrées par Jeanne et Valentine, il est interné en hôpital psychiatrique et perd tout. Lorsqu'il sort, éconduit par la princesse Lorenzi en raison de ses intentions malhonnêtes à son égard, il exerce un temps la profession de voiturier dans un hôtel de luxe avant d'être momentanément paralysé par un accident. Une fois remis sur pied, après avoir fomenté quelques nouvelles arnaques, il devient secrétaire à la Mairie de Saint-Tropez. Il quitte plus tard ce poste pour collaborer à un nouveau commerce avec Gaspard puis fonde et co-dirige une entreprise de coaching avec Valentine à laquelle ils ont l'idée d'ajouter un service d'organisation de mariages.
 Enfant(s) : Alain a deux enfants, qu'il a conçus avec Valentine Chardin, sa grande passion: un fils, Jérémie Dulac, né au début de la saison 4 et une fille, Louise Dulac, née durant la saison 10.
 Famille : Mme et M. Dulac (parents biologiques), Clarisse (tante biologique).
 Amitiés : Les amis d'Alain sont Olivier Kieffer, Blandine de Loire, Laure Olivier, Pierre Olivier, Jessica Lowry, Benjamin Loset.
 Vie sentimentale : Laure Olivier (ex-fiancée), Élise de Talence (ex-épouse), Valentine Chardin (épouse, associée et mère biologique de ses deux enfants, Jérémie et Louise Dulac), Terry, Sybille de Boissière (ex-épouse), Fanny, Jeanne Bouvier, Catherine Lorenzi (ex-épouse), Sofia Lorenzi (amante), Magali (maîtresse puis compagne), …
 Anecdotes : Lorsque Laure le quitte, Alain est dévasté et son chagrin le pousse à prendre sa revanche sur Grégory, son rival. Dans un premier temps, il fait ainsi l'acquisition d'une plage sur laquelle il fait construire un nightclub destiné à concurrencer le bar des Lacroix, Le Saint-Tropez. Il embauche ensuite Caroline comme chanteuse lorsqu'il a vent des problèmes d'argent de Samuel et fait croire à Louis qu'ils entretiennent ensemble une liaison. Il portera également plainte contre Louis et Grégory pour coups et blessures. Devenu aigri, froid et impitoyable, il courtise la fille de son associé pour assurer l'avenir de son commerce et la demande même en mariage. C'est le jour de leurs noces, quand cette dernière tente de se suicider, qu'il s'aperçoit de ce qu'il l'aime vraiment et est guéri de Laure. Il tente de la reconquérir et redevient alors l'homme sensible et bon qu'il était autrefois. Après son divorce, il fait la connaissance de Valentine et tombe amoureux d'elle. Mais, informé par Laure de ses anciennes manigances, il tente dans un premier temps de s'éloigner d'elle. Valentine refuse de le laisser partir et le jeune homme, en cherchant à la dissuader de s'accrocher à lui, provoque sans le vouloir un accident de voiture dont sa partenaire se sort avec une balafre sur la joue. L'état de Valentine fait naître un profond sentiment de culpabilité chez Alain qui, cependant, réalise qu'il aime sincèrement Valentine et se lance dans sa reconquête. Ils se marient et conçoivent un enfant. Ils nagent tous deux dans le bonheur jusqu'à ce que Valentine subisse une intervention chirurgicale qui lui rend son visage lisse d'autrefois. Retrouvant sa confiance en son pouvoir de séduction, elle cherche à fuir les souvenirs de la cicatrice qu'elle a longtemps portée et qui a gâché sa vie, ainsi, elle fait tout pour écarter Alain de son chemin, allant jusqu'à le tromper ouvertement et à le traiter avec mépris. Au début, Alain tente de l'aider puis lui demande le divorce et la menace de partir avec leur fils afin de le protéger de sa névrose. Valentine accepte la séparation mais ne supporte pas l'idée de perdre Jérémie, elle attaque donc Alain au couteau qui parvient à la repousser. Leur gouvernante assiste à la chute de la jeune femme et croit que son époux la violente. Valentine utilise ce témoin à son avantage pour faire chanter Alain et obtenir de leur divorce tout ce qu’elle désire, à savoir la garde complète de leur fils, une pension alimentaire équivalant à la moitié de son salaire mensuel et sa voiture décapotable. Durant tout un temps, pour de nombreuses fausses raisons, elle l'empêchera de voir Jérémie. Mis sous pression par ses manigances à son égard, Alain s'endurcit et en vient à trahir son associé et ami, Pierre Olivier, qui l'a toujours soutenu face à l'adversité. Il le fait ainsi virer de l'entreprise qu'il a lui-même fondée. Alain retrouve ensuite le bonheur dans les bras d'une jeune chanteuse, Terry, qu'il perd à cause d'un complot de Valentine. Quand celle-ci décide de se faire interner en clinique psychiatrique pour des troubles psychologiques, il hérite de la garde de leur fils et part avec lui à Paris où il a créé une nouvelle filiale de son entreprise. A son retour à Saint-Tropez, Valentine récupère ses droits de garde sur Jérémie et fomente un plan contre sa nouvelle épouse pour briser leur couple. Elle l'accuse ainsi publiquement de maltraitance sur mineur et paie un paparazzi pour droguer Alain et le photographier dans les bras d'une jeune femme dénudée. Cette histoire fait tout perdre au jeune homme : son épouse, son travail, sa fortune, son statut et ses biens. Il trouve du réconfort auprès de Valentine qui lui fait croire avoir tout tenté pour l'aider et l'héberge chez elle. Quand il découvre la vérité, une violente altercation éclate entre eux au cours de laquelle Alain pousse Valentine pour se dégager de son étreinte. Malheureusement, la tête de la jeune femme heurte le sol et celle-ci ne se relève pas. Pris de panique, son ex-époux, la croyant morte, l'enveloppe dans une couverture et la jette à la mer. Elle est alors repêchée par une navigatrice qui a assisté à la scène et revient pour le faire chanter afin qu'il l'épouse à nouveau. Alain souffre beaucoup de la situation, ne supportant plus la proximité de Valentine. Un jour où il assiste à une dispute de couple, il invite l'un des deux partenaires-la jeune fille, Fanny- à louer une chambre dans leur villa et tombe amoureux d'elle, ce qui lui confère le courage nécessaire pour mettre un terme à la relation toxique qui le lie à son épouse. Il quitte Saint-Tropez et rebâtit sa fortune ailleurs en fondant une start-up qui a pour objectif de commercialiser des médicaments sur la toile. Au bout de quelques mois, il revient en ville et rachète la Clinique du Golfe qu'il entend gérer et faire prospérer comme une entreprise lucrative, perdant la vocation sociale de vue. Il demande ainsi à Jeanne Bouvier de lui rédiger des propositions destinées à apporter des changements à l'hôpital afin de rentabiliser au maximum son activité, ce qui n'est pas au goût de Laure et Baptiste.

Grégory Lacroix

 Éducation : Baccalauréat.
 Emploi(s) : Grégory est marin, convoyeur de bateaux. C'est un aventurier. Pour offrir une vie plus stable à Laure, sa fiancée, dont la vie est sur la terre ferme, il accepte cependant un temps un poste administratif au sein de l'entreprise d'électronique navale de Pierre Olivier, son beau-père. Mais Grégory sent que sa place n'est pas derrière un bureau et quitte très vite cette nouvelle fonction. L'océan continue de lui manquer ainsi il se lance dans une course de catamaran dans le Pacifique dont il remporte la victoire. Il revient ensuite à Saint-Tropez, déterminé à se stabiliser et à récupérer Laure qu'il demande en mariage. Peu de temps après la noce, au cours d'un voyage en bateau en Amérique du Sud, il se retrouve pris dans une tempête et disparaît tragiquement en mer. Il est déclaré mort mais réapparaît dix ans plus tard. À son retour à Saint-Tropez, il fonde et gère un club de voile financé par Laure Olivier, sa compagne à nouveau. Il y enseigne la navigation à des enfants et des adultes. Mais le club brûle un soir et il perd tout. Quelque temps plus tard, il se retrouve mêlé contre son gré à un trafic de drogue qui conduira Laure en prison. Une fois celle-ci libérée, Grégory peut enfin reprendre sa vie en main. Dans un premier temps, l'appel de la mer se faisant trop fort pour lui, il se lance à nouveau dans les courses de voilier puis, assagi, trouve un poste administratif dans un bureau. Souffrant d'ennui, il démissionne et fonde et co-dirige un hôtel de luxe avec son demi-frère, Louis Lacroix. Plusieurs années plus tard, on apprend que Grégory et Louis ont revendu l'établissement et que Grégory gère désormais un cabaret.
 Enfant(s) : Cécile (fille biologique).
 Famille : Claude Lacroix (père biologique), Nicole (mère biologique), Louis Lacroix (demi-frère biologique), Sylvain Lacroix (demi-frère biologique), Antonin Brunoir-Lacroix (demi-neveu biologique), Charlotte Lacroix (cousine paternelle biologique), …
 Amitiés : Sandra Robert, Jessica Lowry, Valentine Chardin, Baptiste Mondino, …
 Vie sentimentale : Laure Olivier (ex-épouse), Jessica Lowry, Fanny, Valentine Chardin, Nina, Rosa, Coralie (maîtresse), Sofia Lorenzi, Claudia, …

Louis Lacroix

 Éducation : arrête le lycée avant l'obtention du baccalauréat. Plus tard, école de police.
 Emploi(s) : Au début de la série télévisée, Claude Lacroix -son père- décide de lui céder la gérance du bar de la plage, "Le Saint-Tropez". Plus tard, il hérite également du vigneron de la Bastide. Lorsque son frère, Grégory, disparaît en mer, Louis quitte la ville quelque temps. À son retour à Saint-Tropez, on découvre qu'il a suivi la voie paternelle et qu'il est ainsi devenu lui-même policier et enquête sur une affaire de blanchiment d'argent. Afin de la résoudre au mieux, il travaille sous couverture et infiltre le Milieu en tant que nouvel associé du dirigeant véreux d'une salle de jeux. Après avoir développé de l'affection pour ce dernier et être tombé amoureux de sa fille, il démissionne de son poste. À leur mort, il accepte la proposition de Jessica de gérer le bar nocturne du Saint-Tropez. Plus tard, avec son frère, il fait l'acquisition d'un hôtel de luxe dont il prend alors la co-direction.
 Enfant(s) : Antonin Brunoir-Lacroix (fils biologique).
 Famille : Claude Lacroix (père adoptif), Nicole (mère biologique), Grégory Lacroix (demi-frère biologique), Sylvain Lacroix (demi-frère adoptif), Cécile (demi-nièce biologique), Charlotte Lacroix (cousine paternelle adoptive), Gilles Loubet (feu son père biologique), …
 Amitiés : Sandra Robert, Jessica Lowry, Caroline Drancourt, Laure Olivier, …
 Vie sentimentale : Maelys Brunoir (mère biologique de son fils, Antonin), Caroline Drancourt, Jessica Lowry, Nina, Victoria Morel, Juliette Reynaud, Alexandra Guérin, Laetitia Valanski, Anna Costelle, Julia de Boissière, Sonia Duparc, Noémie, …

Baptiste Mondino

 Éducation : Doctorat en médecine, baccalauréat.
 Emploi(s) : Baptiste est un brillant médecin, très réputé dans son domaine. Il devient tour à tour, au cours de la série télévisée, responsable du service des urgences et directeur de la Clinique du Golfe puis maire de la ville de Saint-Tropez. Par la suite, il décrochera également un poste de chercheur en médecine aux États-Unis et partira également à plusieurs reprises en mission humanitaire au Burkina Faso.
Occupations : pétanque, musique (il se produisait dans le métro avec l'un de ses amis lorsqu'il était étudiant), bénévolat, médecine.
 Enfant(s) : Zacharie Mondino, adopté avec Jessica Lowry au début de la saison 8.
 Famille : Xavier Mondino (père adoptif), Béatrice (mère adoptive), Franck Mondino (frère adoptif).
 Amitiés : Maxime Servais, Laure Olivier, Christophe, Frank Artanis, Julien Valer, Caroline Drancourt et Grégory Lacroix.
 Vie sentimentale : Elisabeth Chouchan (maîtresse; consœur), Laure Olivier (consœur), Anita (amante d'un jour), Valentine Chardin, Jeanne Bouvier (consœur), Jessica Lowry (ex-épouse, mère adoptive de son fils, Zacharie Mondino), Laetitia Valanski (maîtresse), Justine (maîtresse et consœur), Anna Costelle (consœur), …

Samuel Devos

 Éducation : ?
 Emploi(s) : Chanteur, musicien, auteur-compositeur-interprète.
 Occupations : chant, musique, guitare, écriture de chansons, composition de mélodies, …
 Enfant(s) : Tom Devos (fils biologique), conçu avec Caroline Drancourt et né au cours de la saison 2.
 Famille : Simon Devos (frère biologique).
 Amitiés : Les membres de son groupe de musique, Jerry, Manuel Guémard, Jessica Lowry, Laure Olivier, Benjamin Loset et Lisa Drancourt.
 Vie sentimentale : Caroline Drancourt (compagne, membre de son groupe de musique, grand amour, mère biologique de son fils, Tom Devos), Terry (chanteuse dans son groupe), Valentine Chardin (amante d'une nuit), …

Benjamin Loset

 Éducation : Brevet de Pilote d'avion.
 Emploi(s) : Quand Benjamin arrive à Saint-Tropez, il est embauché comme serveur au bar-restaurant "Le Saint-Tropez". Inspiré par la passion du compagnon de sa mère, il se décide ensuite à passer le Brevet de Pilote d'avion et devient ainsi aviateur. Cependant, sa vue se dégrade et il doit alors mettre un terme à cette carrière. Avec son demi-frère, Mathieu Mérignac, il fonde et dirige un temps une entreprise de bateaux mais les arnaques de son associé le conduisent en prison. Innocenté, il revient vivre auprès de sa famille mais son casier judiciaire le poursuit et sa candidature est ainsi rejetée par tous les employeurs potentiels chez qui il se présente. Dès lors, il décide d'accepter l'offre que lui propose un ex-mannequin, Diane, de l'accompagner en mer pendant un mois en tant que skipper rémunéré. A son retour, apprenant que Laure est enceinte de ses œuvres, il choisit de rester à terre et est embauché comme mécanicien de moteurs de bateaux. Par la suite, son ami Romeo fonde une écurie de off shores dont il devient d'abord le réparateur puis le pilote vedette grâce à son talent pour la course. Il remporte la victoire de plusieurs championnat mais un grave accident l'amène à reconsidérer sa carrière et il quitte alors Saint-Tropez. A son retour, il gère désormais la carrière et les contrats de sa compagne styliste.
Occupations : Aviation, pilotage de off shore, …
 Enfant(s) : Benjamin a deux enfants: une fille, Clara Olivier, qu'il a adoptée avec Laure Olivier à la fin de la saison 4 et un fils, Gabriel Loset, qu'il a conçu de façon naturelle avec Laure Olivier également et qui naît au cours de la saison 5.
 Famille : Mélanie (mère biologique), Mathieu Mérignac (demi-frère paternel biologique), Paul (demi-frère maternel biologique), M. Mérignac (feu son père biologique).
 Amitiés : Les amis de Benjamin sont Manuel Guémard, Samuel Devos, Jessica Lowry, Marie, Lisa Drancourt, Alain Dulac, Benoît Chouchan, Terry, Stéphane Meyer, Romeo Ferreri, Victoria Morel, Aldo, Raphaël, …
 Vie sentimentale : Valentine Chardin (flirt), Lisa Drancourt, Terry (flirt), Laure Olivier (ex-compagne, mère adoptive de sa fille, Clara Olivier et mère biologique de son fils, Gabriel Loset), Jessica Lowry (amante d'une nuit), Lucie (ex-copine et coéquipière de offshore), Agnès, …
 Anecdotes : Benjamin a été abandonné par ses parents à la naissance et n'a connu toute sa vie que l'orphelinat. Sans la bienveillance d'un foyer pour l'encadrer, il n'a jamais appris à lire et à écrire et a vécu une partie de sa jeunesse de petits larcins l'ayant conduit en prison. Grâce au soutien de Laure, il se décide à s'inscrire à des cours de lecture et d'écriture à la Mairie de Saint-Tropez et il goûte à un nouvel univers de culture. Il passe ensuite le brevet de pilote d'avion et décroche sa licence. Il retrouve également sa mère biologique et fait la connaissance de son demi-frère puis découvre que son père l'a reconnu avant de mourir et lui a laissé un héritage. Il croise la route de son autre demi-frère et tous deux deviennent très liés.

Sandra Robert

 Éducation : Maîtrise de droit spécialisation notariat, baccalauréat.
 Emploi(s) : Au début de la série télévisée, Sandra quitte son stage de notaire dans une étude pour se voir confier la gérance du bar de la plage par le propriétaire, Claude Lacroix, et en fait rapidement un endroit à la mode. Artiste peintre à ses heures perdues, elle profite également de l'établissement pour organiser de temps à autre des vernissages. Plus tard, elle se découvre une vocation de comédienne et un producteur lui confie un rôle à Paris qu'elle s'empresse d'accepter.
Occupations : Peinture, théâtre, …
 Famille : Emmanuel Robert (père biologique).
 Amitiés : Les amis de Sandra sont Claude Lacroix, Grégory Lacroix (son meilleur ami), Louis Lacroix, Laure Olivier (sa meilleure amie), Caroline Drancourt et Marie.
 Vie sentimentale : Cyril, Patrick Saint-Val, Marc, …

Paolo Lorenzi

 Éducation : Maîtrise en sciences des religions, maîtrise en commerce, baccalauréat.
 Emploi(s) : Paolo est, au début de la série télévisée, un prince ainsi qu'un riche et puissant homme d'affaires très respecté, diplômé de la Harvard University. Des malversations de sa famille, malheureusement, vont le conduire un peu plus tard en prison. Quand il en sort, il n'est plus le même homme et décide de quitter Saint-Tropez. À son retour, quelques années plus tard, il officie désormais comme prêtre de l'Église Catholique. Cependant, par amour pour Jessica Lowry, il finit par renoncer à la prêtrise et se reconvertit en éducateur de la jeunesse.
 Occupations : Éducation des jeunes défavorisés, bénévolat, commerce, …
 Famille : Catherine (mère biologique), Sofia Lorenzi (sœur biologique), Prince Giancarlo Lorenzi (feu son père biologique), Alexis (demi-frère biologique), …
 Amitiés : Princesse Anne Durkheim (meilleure amie), Manuel Guémard.
 Vie sentimentale : Jessica Lowry (ex-épouse), Anne Durkheim (ex-fiancée), …

Personnages secondaires

-Les enfants des personnages principaux :

Tom Devos

 Éducation: Étudiant en maîtrise de droit à l'université; baccalauréat.
 Profession: Stagiaire en droit dans un cabinet d'avocats.
 Occupations: Tennis (Tom fait d'ailleurs partie des Jeunes Espoirs de ce sport), voile, guitare, chant, équitation, droit, ...
 Famille: Caroline Drancourt (mère biologique); Samuel Devos (feu son père biologique); Iannis Callas (demi-frère biologique); Simon Devos (oncle paternel biologique); Rita (grand-mère maternelle biologique); Lisa Drancourt (tante maternelle biologique); Emilie Drancourt (tante maternelle biologique) et Lisa Drancourt (cousine maternelle biologique).
 Amitiés: Jérémie Dulac, Zacharie Mondino, Clara Olivier et François (ami du primaire, off screen).
 Romances: Rebecca Meyer (belle-sœur), Héléne Evans, ...

Iannis Callas :

 Éducation: écolier.
 Famille: Caroline Drancourt (mère biologique); David Callas (père biologique); Tom Devos (demi-frère biologique); Rita (grand-mère maternelle biologique); Lisa Drancourt (tante maternelle biologique); Emilie Drancourt (tante maternelle biologique); Elena Nomikos (tante paternelle biologique), Iannis Nomikos (feu son grand-père paternel biologique) et Lisa Drancourt (cousine maternelle biologique).

Clara Olivier :

 Éducation: Étudiante en médecine à l'université; baccalauréat.
 Profession: Interne à la Clinique du Golfe.
 Occupations: Chant (remporte la troisième place d'un concours de chant local), piano (elle se montre d'ailleurs très douée pour cette discipline, dotée d'une oreille absolue), théâtre (suit des cours à l'académie fondée par Jessica Lowry), médecine, ...
 Famille: Laure Olivier (mère adoptive), Benjamin Loset (père adoptif), Gabriel Loset (frère adoptif), Pierre Olivier (grand-père maternel adoptif), Blandine de Loire (grand-mère maternelle adoptive), Benoît Chouchan (demi-oncle maternel adoptif), Claire Olivier (feu sa tante maternelle adoptive), Lucie Valanski (cousine adoptive du côté maternel au second degré), Laetitia Valanski (cousine adoptive du côté maternel au second degré), Claire de Loire (grand-tante maternelle adoptive), Mathieu Mérignac (demi-oncle paternel adoptif), Paul (demi-oncle paternel adoptif), Mélanie (grand-mère paternelle adoptive), Anita (cousine adoptive du côté maternel), Geneviève (grand-tante maternelle adoptive), grand-oncle maternel adoptif, Hélène Rousseau (mère biologique), ...
Amitiés: Audrey Valer (sa meilleure amie), Zacharie Mondino et Tom Devos.
Romances: Zacharie Mondino (ex-époux), Léo, ...

Gabriel Loset :

 Éducation: Étudiant.
 Famille: Laure Olivier (mère biologique), Benjamin Loset (père biologique), Clara Olivier (sœur adoptive), Pierre Olivier (grand-père maternel biologique), Blandine de Loire (grand-mère maternelle biologique), Benoît Chouchan (demi-oncle maternel biologique), Claire Olivier (feu sa tante maternelle biologique), Lucie Valanski (cousine biologique du côté maternel au second degré), Laetitia Valanski (cousine biologique du côté maternel au second degré), Claire de Loire (grand-tante maternelle biologique), Mathieu Mérignac (demi-oncle paternel biologique), Mélanie (grand-mère paternelle biologique), Paul (demi-oncle paternel biologique), Geneviève (grand-tante maternelle), Anita (cousine biologique du côté maternel), grand-oncle maternel biologique, ...

Audrey Valer :

 Éducation: Étudiante.
 Famille: Jessica Lowry (mère biologique), Julien Valer (père biologique), Zacharie Mondino (demi-frère adoptif), Quentin Larcher (demi-frère biologique), Cécile (grand-mère maternelle biologique), Mikael Lowry (grand-père biologique), Eva Lowry (demi-tante maternelle biologique), Nikki (cousine biologique au second degré du côté maternel), Johanna (grand-tante maternelle biologique), ...
Amitiés: Clara Olivier (sa meilleure amie).

Zacharie Mondino :

 Éducation: Baccalauréat.
 Profession: Rappeur musicien auteur-compositeur-interprète à succès.
 Occupations: Rap, musique, ...
 Famille: Jessica Lowry (mère adoptive), Baptiste Mondino (père adoptif), Audrey Valer (demi-sœur adoptive), Quentin Larcher (demi-frère adoptif), Cécile (grand-mère maternelle adoptive), Mikael Lowry (grand-père maternel adoptif), Eva Lowry (demi-tante maternelle adoptive), Nikki (cousine adoptive au second degré du côté maternel), Johanna (grand-tante maternelle adoptive), Béatrice (grand-mère paternelle adoptive), Xavier Mondino (grand-père paternel adoptif), Franck Mondino (oncle paternel adoptif), Basile (père biologique), ...
Amitiés: Tom Devos et Clara Olivier.
Romances: Sandra (ex-épouse), Julie, Mélanie, Clara Olivier (ex-épouse) ...

Quentin Larcher :

 Famille: Jessica Lowry (mère biologique), Yvan Larcher (père biologique), Zacharie Mondino (demi-frère adoptif), Audrey Valer (demi-sœur biologique), Cécile (grand-mère maternelle biologique), Mikael Lowry (grand-père maternel biologique), Eva Lowry (demi-tante maternelle biologique), Nikki (cousine biologique au second degré du côté maternel), Johanna (grand-tante maternelle), ...

-Les familles des personnages principaux :

Lisa Drancourt :

 Éducation : baccalauréat.
 Emploi(s) : Lorsqu'elle arrive chez sa sœur aînée à Saint-Tropez, Lisa est employée comme serveuse au bar-restaurant "Le Saint-Tropez" dont elle reçoit ensuite les parts de Caroline en cadeau. Elle prend ainsi la co-gérance de l'affaire et se lance en parallèle dans la photographie qui devient pour elle une vraie passion. Elle parvient même à vendre certains de ses clichés à un magazine à scandales puis est embauchée par un journal connu, International World Press, comme assistante d'un célèbre photographe-reporter, Fred Cardona, qui va lui donner le goût d'enquêter sur des affaires de mœurs. Elle quitte alors Saint-Tropez pour remonter la filière d'un réseau de prostitution en Europe de l'Est. Quelques années plus tard, de retour en ville, on apprend qu'elle s'est reconvertie en Disc Jockey et connaît le succès dans sa nouvelle carrière.
 Passions et talents : photographie, journalisme, musique, ...
 Famille : Rita Drancourt (mère biologique), Caroline Drancourt (sœur biologique), Émilie Drancourt (sœur biologique), Lisa Drancourt (nièce biologique, fille d'Emilie), Tom Devos (neveu biologique) et Iannis Callas (neveu biologique).
 Amitiés : Les amis de Lisa sont Laure Olivier, Jessica Lowry, Benjamin Loset, Samuel Devos, Simon Devos et Marie.
 Vie sentimentale : Benjamin Loset, Fred Cardona, Hugo, ...

Emilie Drancourt :

 Éducation : baccalauréat.
 Emploi(s) : Propriétaire et gérante d'un bar-restaurant.
 Famille : Rita Drancourt (mère biologique), Caroline Drancourt (sœur biologique), Lisa Drancourt (sœur biologique), Lisa Drancourt (fille biologique), Tom Devos (neveu biologique) et Iannis Callas (neveu biologique).
 Amitiés : L'amie d'Emilie est Axelle, la nouvelle gérante de son bar.
 Vie sentimentale : Jonathan, Charles Peretti.

Lisa Drancourt :

 Éducation : Étudiante en école de commerce, baccalauréat.
 Emploi(s) : Etudiante, chanteuse.
 Occupations : Chant, informatique, ...
 Famille : Rita Drancourt (grand-mère maternelle biologique), Emilie Drancourt (mère biologique), Caroline Drancourt (tante maternelle biologique), Lisa Drancourt (tante maternelle biologique), Tom Devos (cousin biologique) et Iannis Callas (cousin biologique).
 Amitiés : Les amis de Lisa sont Roxanne et Léo.

Blandine de Loire :

Voir dans les personnages réguliers.

Pierre Olivier :

 Éducation: Maîtrise de commerce, baccalauréat.
 Profession : Lorsque débute la série, Pierre est un homme d'affaires respecté, à la tête d'une florissante entreprise spécialisée dans l'électronique navale depuis de nombreuses années. Après un revers financier, il se voit contraint par le conseil d'administration de partager la gérance avec son ancien gendre, Alain Dulac. Au début, la collaboration entre les deux hommes semble positive mais, acculé par les agissements de Valentine à son encontre, Alain finit par évincer son associé. Au chômage pendant quelques semaines, Pierre retrouve ensuite un poste dans une grande compagnie en restructuration qui lui confie la mission d'établir un plan de licenciement d'une centaine de travailleurs. Il refuse et démissionne. Il est alors recruté comme consultant commercial et financier par une nouvelle connaissance qui va ensuite lui offrir le poste de proviseur du lycée Suffren/Gustave Flaubert en pleine réfection.
 Famille: Laure Olivier (fille biologique), Claire Olivier (feu sa fille biologique), Benoît Chouchan (fils biologique), Clara Olivier (petite-fille adoptive), Gabriel Loset (petit-fils biologique), ...
 Amitiés: Alain Dulac, M. et Mme Dulac, Hervé.
 Romances: Blandine de Loire (ex-épouse, mère biologique de ses deux filles, Laure et Claire Olivier et grand-mère de ses deux petits-enfants, Clara Olivier et Gabriel Loset), Magali (maîtresse puis compagne), Elisabeth Chouchan (amante puis conjointe, mère biologique de son fils, Benoît Chouchan).

Benoît Chouchan :

 Éducation: études de droit avortées, baccalauréat.
 Profession: Musicien (batteur).
 Occupations: Musique, batterie.
 Famille: Elisabeth Chouchan (mère biologique), Pierre Olivier (père biologique), Laure Olivier (demi-sœur biologique), Claire Olivier (feu sa demi-sœur biologique), Clara Olivier (demi-nièce adoptive), Gabriel Loset (demi-neveu biologique), ...
 Amitiés: Les membres de son groupe de musique, Benjamin Loset, Terry, Lisa Drancourt.
 Romances: Joaquim (le bassiste de son groupe).

Lucie Valanski :

 Éducation: Doctorat en médecine de l'université, baccalauréat.
 Profession : Médecin.
 Famille: Claire de Loire (mère biologique), Laetitia Valanski (sœur biologique), Blandine de Loire (tante maternelle biologique), Laure Olivier (cousine maternelle biologique), Claire Olivier (feu sa cousine maternelle biologique), Clara Olivier (cousine adoptive au second degré du côté maternel), Gabriel Loset (cousin biologique au second degré du côté maternel), ...
 Amitiés: Les amies de Lucie sont Jessica Lowry et Caroline Drancourt.
 Vie sentimentale: Maxime Servais, Alain Dulac, David Callas, Serge Guérin.

Laetitia Valanski :

 Éducation: baccalauréat.
 Profession : Mannequin.
 Famille: Claire de Loire (mère biologique), Lucie Valanski (sœur biologique), Blandine de Loire (tante maternelle biologique), Laure Olivier (cousine maternelle biologique), Claire Olivier (feu sa cousine maternelle biologique), Clara Olivier (cousine adoptive au second degré du côté maternel), Gabriel Loset (cousin biologique au second degré du côté maternel), ...
 Amitiés: Les amis de Laetitia sont Chloé, Victor et Arthur Bastide.
 Vie sentimentale: Victor, Louis Lacroix, Baptiste Mondino et Arthur Bastide.

Mikael Lowry

 Occupations: Jeux de cartes.
 Famille: Jessica Lowry (fille biologique), Eva Lowry (fille biologique), Audrey Valer (petite-fille biologique), Zacharie Mondino (petit-fils adoptif), Quentin Larcher (petit-fils biologique), Nikki (nièce biologique), Johanna, ...
 Amitiés: Colette Monzani.
 Vie sentimentale: Cécile (ex-compagne, mère biologique de sa fille, Jessica Lowry et grand-mère de ses petits-enfants: Zacharie, Audrey et Quentin), la mère d'Eva, etc.

Cécile

 Famille: Jessica Lowry (fille biologique), Audrey Valer (petite-fille biologique), Zacharie Mondino (petit-fils adoptif), Quentin Larcher (petit-fils biologique),...
 Amitiés: 
 Vie sentimentale: Mikael Lowry (ex-compagnon, père biologique de sa fille, Jessica Lowry et grand-père de ses petits-enfants: Zacharie, Audrey et Quentin), Jack, ...

Eva Lowry

 Famille: Jessica Lowry (demi-sœur biologique), Mikael Lowry (père biologique), Audrey Valer (demi-nièce biologique), Zacharie Mondino (demi-neveu adoptif), Quentin Larcher (demi-neveu biologique), Nikki (cousine paternelle biologique), Johanna (tante), ...
 Amitiés: 
 Romances: Patrick Saint-Val.

Nikki:

 Famille: Johanna (mère biologique), Jessica Lowry (cousine biologique), Audrey Valer (cousine biologique au second degré), Zacharie Mondino (cousin adoptif au second degré), Quentin Larcher (cousin biologique au second degré), ...
 Amitiés: 
 Romances: Hugo

-Les familles des personnages réguliers :

Jérémie Dulac

 Éducation: Étudiant.
 Famille: Valentine Chardin (mère biologique); Alain Dulac (père biologique); Louise Dulac (sœur biologique); Mme Dulac (grand-mère paternelle biologique); Jeanne Bouvier (demi-tante maternelle biologique).
 Amitiés: Tom Devos.

Louise Dulac

 Famille: Valentine Chardin (mère biologique); Alain Dulac (père biologique); Jérémie Dulac (frère biologique); M. et Mme Dulac (grands-parents paternels biologiques); Jeanne Bouvier (demi-tante maternelle biologique).

Jeanne Bouvier

 Éducation: Doctorat en médecine avec spécialisation en chirurgie esthétique, baccalauréat.
 Profession: Quand elle apparaît pour la première fois dans la série, Jeanne est interne en médecine à la Clinique du Golfe et doit remplacer Laure dans ses tâches pendant son congé de maternité. Elle a pour projet de créer un service de médecine esthétique dans l'hôpital et le mène à bien. Quand Laure récupère son poste à la fin de son congé, Jeanne prend la gestion de ce nouveau département dont elle est à l'origine. Plus tard, lorsqu'Alain rachète la Clinique du Golfe, elle parvient à évincer Baptiste de son poste de directeur et prend sa place. Tout un temps sur la paille, elle se voit ensuite contrainte de danser la nuit dans un cabaret avec sa demi-sœur, Valentine Chardin, pour divertir la clientèle. Leur numéro remporte un franc succès. Par la suite, grâce à un chantage orchestré par leurs bons soins à l'encontre du directeur, les deux sœurs décrochent la gérance de l'établissement et en font un endroit à la mode. Plus tard, Jeanne retourne à sa carrière de médecin.
 Occupations : Médecine, danse, manigances, ...
 Famille : Henry Chardin (père biologique), Mme Bouvier (mère biologique), Valentine Chardin (demi-sœur biologique), Jérémie Dulac (demi-neveu biologique), Louise Dulac (demi-nièce biologique),...
 Amitiés : 
 Romances: Baptiste Mondino (confrère), Grégoire Mallet (confrère, amant d'une nuit), Alain Dulac (ex-compagnon, mari de sa demi-sœur, père biologique de ses neveux, Jérémie et Louise Dulac).
 Anecdotes : Avant d'arriver à la Clinique du Golfe, Jeanne a été au cœur d'un scandale médical. Elle pratiquait en effet des interventions chirurgicales abusives pour empocher de l'argent. Elle a soudoyé un membre du personnel afin qu'il rende un faux témoignage durant l'enquête.

Clarisse

 Profession : Retraitée.
 Famille : Alain Dulac (neveu biologique), Jérémie Dulac (petit-neveu biologique), Louise Dulac (petite-nièce biologique).

Antonin Brunoir-Lacroix

 Profession : Lycéen.
 Occupations : Jeux vidéo, ...
 Famille: Maelys Brunoir (mère biologique), Louis Lacroix (père biologique), Grégory Lacroix (demi-oncle biologique), Nicole (grand-mère paternelle biologique), Cécile (demi-cousine biologique), Claude Lacroix (grand-père paternel adoptif), Sylvain Lacroix (demi-oncle adoptif), ...

Cécile

 Profession : Lycéenne.
 Famille : ... (mère biologique), Grégory Lacroix (père biologique), Nicole (grand-mère paternelle biologique), Claude Lacroix (grand-père paternel biologique), Louis Lacroix (demi-oncle biologique), Sylvain Lacroix (demi-oncle biologique), Antonin (demi-cousin biologique), ...

Sofia Lorenzi :

 Profession : Princesse.
 Famille : Catherine (mère biologique), Prince Giancarlo Lorenzi (père biologique), Paolo Lorenzi (frère biologique), Alexis (demi-frère biologique), ...
 Romances: Franck Mondino, Alain Dulac (amant), Grégory Lacroix, ...

-Autres personnages :

Patrick Saint-Val :

 Profession : Patrick est un acteur très célèbre.
 Famille : Colette Monzani (mère biologique), Arthur (frère biologique).
 Romances : Sandra Robert, Caroline Drancourt, ...

Élisabeth Chouchan :

 Éducation : doctorat en médecine, baccalauréat.
 Profession : Elisabeth est un médecin réputé. Durant des années, elle dirige la Clinique du Golfe puis laisse la gestion à Laure Olivier pour s'aménager un peu de temps libre pour profiter de sa vie de couple.
 Famille : Benoît Chouchan (fils biologique).
 Romances : Pierre Olivier (amant puis compagnon), ...

Franck Artanis:

 Éducation : doctorat en médecine, baccalauréat.
 Profession : Franck est médecin au sein de la Clinique du Golfe.
 Amitiés : Laure Olivier, Baptiste Mondino, Jessica Lowry, Christophe.

Terry:

 Profession : Terry est chanteuse. Lorsqu'elle connaît un creux dans sa carrière musicale, elle est provisoirement embauchée par son compagnon, Alain Dulac, comme responsable des relations publiques de son entreprise. Elle retourne ensuite à sa passion, le chant, et enregistre un single qui lui apporte la notoriété.
 Amitiés : Benjamin Loset, Benoît Chouchan, les membres de son groupe, Jessica Lowry, ...
 Romances : Samuel Devos, Benjamin Loset (flirt), Alain Dulac, Stéphane Meyer, ...

Elise de Talence:

 Profession : étudiante en histoire de l'art.
 Occupation : tennis.
 Famille : Hubert de Talence (père biologique), ...
 Romances : Alain Dulac (ex-mari), Arnaud (ex-fiancé, amant d'un soir), ...
 Amitiés : Laure Olivier, Marianne, Jessica Lowry.
 Anecdote : Le jour de son mariage avec Alain Dulac, Elise entend ce dernier déclarer son amour éternel à Laure Olivier. Blessée et trahie, elle ingère une grande quantité de médicaments et s'enfonce dans la mer en vue de s'y donner la mort. C'est Laure qui lui sauvera la vie.

Yann Lebon/Yann Gautier:

 Profession : Yann est d'abord embauché comme danseur par Marie au Select dans le cadre d'un spectacle puis il fonde et dirige, avec Jessica, une compagnie de danse moderne qui rencontrera le succès.
 Amitiés : ...
 Romances : Tina (ex-épouse), Jessica Lowry (ex-épouse), Sévy (maîtresse), ...
 Anecdote:lors de sa première apparition dans la série, le personnage portait le nom de Yann Lebon. Il revient plusieurs épisodes plus tard sous l'appellation de Yann Gautier.

Colette Monzani:

 Profession : femme d'affaires, propriétaire et directrice du Ibiza Beach, un nightclub à la mode.
 Amitiés : Jessica Lowry, Mikael Lowry, ...
 Famille : Colette a deux fils biologiques, Patrick Saint-Val et Arthur.
 Romances : le père de ses enfants, son amant, ...

Marie:

 Profession : Lorsque Marie apparaît pour la première fois dans la série, elle travaille comme strip-teaseuse dans un nightclub. Plus tard, elle est embauchée comme serveuse au bar-restaurant Le Saint-Tropez qu'elle quitte peu après pour occuper provisoirement le même poste dans un bar de nuit lorsque sa relation amoureuse avec Claude Lacroix prend fin. Revenue à Saint-Tropez après une période de deuil, elle reprend la gestion du Select, le night club dans lequel elle dansait autrefois et y tient le bar.
 Amitiés : Jessica Lowry, Grégory Lacroix, Louis Lacroix, Laure Olivier, Benjamin Loset, Marco, Lisa Drancourt, ...
 Romances : Claude Lacroix, Manuel Guémard, ...

Manuel Guémard:

 Profession : serveur au bar-restaurant Le Saint-Tropez.
 Amitiés : Benjamin Loset (meilleur ami depuis l'enfance), Laure Olivier, Jessica Lowry, Samuel Devos, Claude Lacroix, Marco, ...
 Famille : Manu est un enfant de la DDASS.
 Romances : Marion Bertrand, Laure Olivier, Marie, ...

Marco :

 Profession : Commissaire de police.
 Amitiés : Claude Lacroix, Louis Lacroix, Marie, Manuel Guémard, Benjamin Loset, Laure Olivier, Jessica Lowry, Caroline Drancourt, ...
 Romances : Marion Bertrand, ...

Christophe:

 Éducation : doctorat en médecine, baccalauréat.
 Profession : Christophe est médecin au sein de la Clinique du Golfe.
 Occupations : chant.
 Amitiés : Laure Olivier, Baptiste Mondino, Franck Artanis.

Victoria Morel:

 Éducation : études en lettres modernes avortées, baccalauréat.
 Profession : Au début de la saison 5, Victoria est lycéenne et est embauchée comme serveuse au bar-restaurant Le Saint-Tropez à temps partiel. Après avoir décroché son baccalauréat, elle tente dans un premier temps de percer comme chanteuse et se voit offrir un contrat pour enregistrer un single. Cependant, le producteur lui préfère sa sœur, Emma, et la retire du projet. Dépitée, Victoria s'inscrit alors à des études en lettres modernes à la fac qu'elle abandonne lorsque son père décède. Après avoir remonté la pente, elle devient tour à tour un mannequin adulé et une actrice. Elle va d'ailleurs décrocher le premier rôle féminin dans deux films de réalisateurs reconnus.
 Amitiés : Valentine Chardin, Océane, Benjamin Loset, Jessica Lowry, Laure Olivier, ...
 Famille : André Morel (père biologique), Emma Morel (sœur cadette biologique).
 Romances : Fabrice, Raphaël, Romeo Ferreri, Oliver Matis (réalisateur du premier film dans lequel elle joue), Louis Lacroix, ...
 Anecdote : Après la mort de son père, Victoria connaît un épisode de boulimie.

Emma Morel :

 Éducation : lycée.
 Profession : Dans le courant de la saison 5, Emma débarque à Saint-Tropez pour rendre visite à son père et sa sœur, Victoria. Alors que celle-ci lui demande de l'accompagner en studio où elle enregistre son premier single, Emma est amenée à chanter quelques notes avec elle. Talentueuse, le producteur la repère et lui offre ainsi le contrat de sa sœur. La jeune femme commence alors une carrière dans la chanson.
 Amitiés : ...
 Famille : André Morel (père biologique), Victoria Morel (sœur aînée biologique).
 Romances : Maxime (son ex-producteur), ...

Romeo Ferreri:

 Profession : Lorsqu'il arrive à Saint-Tropez, Romeo fonde une écurie de off shores et rachète des parts du bar-restaurant Le Saint-Tropez.
 Amitiés : Benjamin Loset, Jessica Lowry, Laure Olivier, Aldo Corty, ...
 Famille : Commissaire Ferreri (feu son père biologique).
 Romances : Victoria Morel.
 Anecdote : Le père de Romeo était commissaire de police. Il a été assassiné par un parrain de la mafia, Édouard Corty, et c'est animé par un esprit de vengeance que Romeo revient à Saint-Tropez.

Eva Vanelli :

 Profession : Lycéenne au lycée Suffren.
 Amitiés : Aldo Corty et Nicolas Bourgouin.
 Famille : ...
 Romances : Aldo Corty, Nicolas Bourgouin, ...
 Anecdote : Enceinte à 17 ans, Eva recourt à une IVG.

Aldo Corty :

 Profession : Lycéen au lycée Suffren.
 Amitiés : Nicolas Bourgouin, Eva Vanelli et Romeo Ferreri.
 Famille : Édouard Corty (père biologique).
 Romances : Eva Vanelli, ...
 Anecdotes : Aldo est le fils d'un riche mafieux à la tête d'un réseau de prostitution inculpé à la suite d'un scandale immobilier et soupçonné du meurtre d'un commissaire.

Nicolas Bourgouin :

 Profession : Lycéen au lycée Suffren.
 Amitiés : Aldo Corty et Eva Vanelli.
 Romances : Eva Vanelli.

Marion Bertrand :

 Profession: Lorsqu'elle apparaît pour la première fois dans la série, Marion est une jeune cambrioleuse sans emploi, sans famille et sans attaches. Un bref séjour en prison l'amène à reconsidérer ses choix de vie et, grâce à l'aide du commissaire Marco, elle est embauchée comme pompiste dans une station essence. Après que son employeur a tenté de la violer, Marion quitte son emploi et accepte à contre-coeur l'offre que lui fait une cliente de travailler dans son agence comme escort girl. Elle met fin à cette brève carrière lorsqu'elle s'engage dans une relation amoureuse avec Vincent de Boissière et embrasse alors celle de chanteuse dans une discothèque. Quand elle quitte provisoirement son époux pour poursuivre son idylle avec son premier amour, Christophe, tout juste sorti de prison, elle travaille un temps dans une galerie d'art comme vendeuse. Après son divorce, elle est recrutée pour participer à une comédie musicale française produite à Cuba. Quelques années plus tard, on la retrouve à nouveau en prison.
 Occupations : bricolage, chant, danse et théâtre.
 Amitiés : Benjamin Loset, Jessica Lowry, Caroline Drancourt, les membres de son groupe de musique, ...
 Romances : Manuel Guémard, Christophe Levasseur (premier amour, amant), Marco, Vincent de Boissière (ex-mari).

Sybille de Boissière :

 Profession : Sybille dirige une organisation à but non lucratif qui soutient les enfants en difficulté.
 Famille : Charles de Boissière (père biologique), Vincent de Boissière (frère biologique), Julia de Boissière (sœur biologique), Zoé (nièce biologique).
 Romances : Alain Dulac (ex-époux).
 Anecdotes : Valentine, prête à tout pour récupérer Alain, accusé publiquement Sybille de maltraitances physiques envers leur fils puis paie un papparazzi pour qu'il drogue Alain et le photographie dans les bras d'une jeune femme dénudée pour un magazine à scandales. Elle parvient à briser leur couple.

Vincent de Boissière :

 Éducation : Maîtrise de droit, baccalauréat.
 Profession : Quand il apparaît pour la première fois dans la série, Vincent occupe un poste de dirigeant dans l'entreprise de renommée internationale de son père. Il en refuse cependant la gestion principale lorsque sa famille tente de l'éloigner de Marion, sa fiancée. Par la suite, il ouvre son propre cabinet juridique au sein duquel il exerce la profession d'avocat. Dans le spin-off, il s'est reconverti en chorégraphe dans un cabaret.
 Amitiés : Jessica Lowry.
 Famille : Charles de Boissière (père biologique), Sybille de Boissière (sœur biologique), Julia de Boissière (sœur biologique), Zoé (nièce biologique).
 Romances : Marion Bertrand (ex-épouse), Caroline Drancourt, Vanessa, Claudia, Roxane.

Lucie :

 Profession : Lucie est pilote de off shore, elle est la coéquipière de Benjamin Loset.
 Romances : Benjamin Loset.

Julien Valer :

 Éducation : École de cuisine, baccalauréat.
 Profession : Julien est un chef cuisinier qui s'illustre dans la haute gastronomie française. Il possède et dirige son propre restaurant -auréolé de trois étoiles- à Saint-Tropez, Le Sud. Plus tard, il fait l'acquisition du domaine Les Mimosas qu'il veut transformer en restaurant gastronomique également.
 Amitiés : Baptiste Mondino.
 Enfant : Audrey Valer, conçue avec Jessica Lowry dans la saison 5 et née au début de la saison 6.
 Romances : Jessica Lowry (mère biologique de sa fille, Audrey Valer).
 Anecdote : Le projet de Julien d'investir dans Le Domaine des Mimosas s'est avéré trop ambitieux et le conduit à la ruine. Il risque la saisie du bar de Jessica, Le Saint-Tropez, qu'il a mis en garantie sans le consentement de cette dernière. Pour éviter d'être condamné pour faux et usage de faux, Julien simule sa mort en mer afin que Jessica et leur fille, Audrey, puissent toucher l'argent de son assurance vie et éponger les dettes du ménage. Il s'enfuit au Brésil mais revient lorsqu'il se retrouve sans nouvelles de sa compagne. Dénoncé par son ami Marc qui est amoureux de Jessica, Julien est poursuivi par la police. Jessica veut l'aider à s'enfuir mais le cuisinier décide de se rendre à la justice par peur de passer le reste de sa vie en cavale sans espoir de revoir un jour sa compagne et sa fille.

Hélène Rousseau :

 Éducation : maîtrise en dessin.
 Profession : Lorsqu'elle apparaît dans la série, Hélène vient de décrocher un diplôme de dessin et nourrit le projet de devenir illustratrice de livres pour enfants. A l'époque, elle est embauchée par Laure comme gardienne pour veiller sur Clara et Gabriel quand elle travaille.
 Famille : Clara Olivier, née Clara Rousseau (fille biologique).
 Anecdote : Hélène est la mère biologique de Clara, la petite fille adoptée par Laure et Benjamin à la fin de la saison 4. Enceinte à 14 ans, elle avoue trop tard sa grossesse à ses parents pour obtenir l'autorisation d'avorter. Cependant, jugeant leur fille trop jeune pour éduquer un enfant, ces derniers contraignent Hélène à l'abandonner après l'accouchement. Dévastée, l'adolescente confie Clara à la DDASS mais se promet de la retrouver un jour. Huit ans plus tard, ses études supérieures terminées, elle débarque donc à Saint-Tropez dans l'espoir de faire enfin connaissance avec sa fille qu'elle n'a vue qu'un instant à sa naissance. Elle répond dès lors à l'offre d'emploi que Laure publie dans un journal. Celle-ci cherche une gardienne pouvant veiller sur ses enfants en son absence. Le courant passe tout de suite entre Hélène et Clara, ainsi, Laure prend la décision d'embaucher la jeune femme. Décision qu'elle regrettera bien vite puisque Hélène introduit une procédure en justice en vue de récupérer la garde pleine de sa fille. La juge statuera cependant en faveur de Laure, en accordant toutefois un droit de visite à la jeune mère désenfantée.

Grégoire Mallet :

 Éducation : doctorat en médecine avec spécialisation en chirurgie, baccalauréat.
 Profession : Grégoire est chirurgien au sein de la Clinique du Golfe.
 Amitiés : Baptiste Mondino.
 Romances : Laure Olivier, Jeanne Bouvier (amante d'une nuit).
 Anecdote : Grégoire souffre de nymphomanie.

Claudia :

 Éducation : baccalauréat.
 Profession : Lorsqu'elle apparaît pour la première fois dans la série, Claudia est lycéenne au lycée Gustave Flaubert. Durant ses études secondaires, elle travaille tour à tour dans une boîte de nuit puis comme serveuse au bar-restaurant Le Saint-Tropez. Après avoir échoué aux épreuves du baccalauréat, elle commence une carrière de chanteuse dans laquelle elle rencontre le succès. Devenue une professionnelle, elle enseignera même le chant quelques années plus tard au sein de l'académie supérieure des arts de la scène dirigée par Jessica. Dans le spin-off, on découvre que Claudia se produit à présent dans un cabaret.
 Occupations : chant, danse.
 Amitiés : Vanessa, Jessica Lowry.
 Romances : Jérôme Lonval, Louis Lacroix, Hugo, Stéphane et Grégory Lacroix.

Vanessa Lancel :

 Éducation : Maîtrise de droit, baccalauréat.
 Profession : Lorsqu'elle apparaît pour la première fois dans la série, Vanessa est lycéenne au lycée Gustave Flaubert. Durant ses études secondaires, elle travaille comme serveuse et formatrice de planche à voile au sein du bar-restaurant Le Saint-Tropez. Une fois son baccalauréat en poche, elle entame des études universitaires de droit. Elle décroche sa maîtrise quelques années plus tard puis poursuit sa formation juridique par un stage au barreau.
 Occupations : planche à voile.
 Famille : Marianne (mère biologique), Rémi Lancel (père biologique).
 Amitiés : Claudia, Jessica Lowry.
 Romances : Cyril (son enseignant), Fabrice et Vincent de Boissière.
 Anecdote : Vanessa développe une addiction aux jeux de hasard.

Jérôme Lonval :

 Profession : Lorsqu'il apparaît pour la première fois dans la série, Jérôme est âgé de 18 ans mais lycéen en troisième année au lycée Gustave Flaubert. Sur le point d'être exclus de l'établissement par le conseil de classe, il est diagnostiqué dyslexique par une orthophoniste qui va prendre son cas en charge. Grâce à Claudia, il est recruté comme serveur au sein du bar-restaurant Le Saint-Tropez. En parallèle, il vend les sculptures qu'il fabrique à partir de tolle métallique et de matériaux de récupération. Celles-ci seront d'ailleurs remarquées par la suite par une galleriste qui lui offrira un contrat.
 Occupations : sculpture.
 Famille :
 Amitiés : Claudia, Vanessa, Jessica Lowry.
 Romances : Claudia, Sylvie Cartier.

Jean-Philippe Reynaud :

 Profession : Jean-Philippe est un homme d'affaires qui gère des casinos et salles de jeux. Il s'est retrouvé malgré lui à blanchir de l'argent pour le Milieu à cause de son activité professionnelle.
 Amitiés: Louis Lacroix.
 Famille : Juliette Reynaud (fille biologique).
 Anecdote : L'épouse de Jean-Philippe était une patiente de Laure Olivier. Au cours d'une intervention chirurgicale, elle décède des suites d'un anévrisme. Manipulé par Jeanne Bouvier, Jean-Philippe tiendra Laure pour responsable de sa mort et demandera son examen par le Conseil de l'Ordre des Médecins, convaincu de ce qu'une erreur médicale a été commise par la jeune femme. Le Conseil cependant tranchera en faveur de Laure, ce qui va déclencher la fureur de Jean-Philippe qui commence à la harceler et l'intimider.

Juliette Reynaud :

 Profession : Étudiante.
 Amitiés : 
 Famille : Jean-Philippe Reynaud (père biologique).
 Anecdote :

Christophe Levasseur :

 Profession : Quand il apparaît pour la première fois, Christophe sort tout juste de prison où il avait été enfermé à la suite  de cambriolages. Il est alors embauché comme serveur au bar-restaurant Le Saint-Tropez.
 Romances : Marion Bertrand.

Fabrice :

 Profession : chef d'entreprise, il conçoit et commercialise des bateaux. Il est sélectionné pour participer à une course nautique autour du monde.
 Occupations : plongée sous marine.
 Romances : Victoria Morel, Vanessa Lancel, Margaux Dessanti (ex-fiancée).
 Anecdotes : Fabrice est orphelin, issu d'une famille extrêmement riche. À la mort de ses parents, il a été recueilli et éduqué par son tuteur, Paul Dessanti. Margaux, la fille de Paul, secrètement amoureuse de lui, fera tout pour le séparer de Vanessa.

Eric Béranger :

 Profession : Quand il apparaît pour la première fois dans la série télévisée, Éric est incarcéré en maison d'arrêt où il purge une peine. Blandine lui donne des cours de français en vue de passer les épreuves du baccalauréat. À sa sortie,
 Famille : Arthur Béranger (fils biologique).
 Romances : Blandine de Loire.

Romain de Crécy :

 Éducation : Conservatoire de Musique en filière de piano, faculté de psychologie, baccalauréat.
 Profession : Romain est pianiste. Il enseigne le piano à domicile à des enfants et des adultes et donne des concerts en parallèle. Il participe aussi parfois à des tournées.
 Occupations : piano.
 Amitiés : Tony Pérac, Arsène.
 Romances : Laure Olivier, Caroline Drancourt.
 Anecdote : C'est par le biais des leçons particulières de piano qu'il donne à sa fille, Clara, que Laure fait la connaissance de Romain. Après avoir appris à se connaître, ils entament une relation amoureuse mais le jeune homme rencontre Caroline dont il se rapproche petit à petit. Les deux artistes, liés par une passion commune pour la musique, s'éprennent alors l'un de l'autre et Romain décide finalement de quitter Laure qui l'étouffe pour démarrer une idylle avec Caroline avec qui il s'installe au haras. Dévastée par leur trahison à son encontre, Laure en vient à les harceler.

Arthur Béranger :

 Profession : Arthur est élève au lycée Gustave Flaubert.
 Famille : Éric Béranger.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Sous le soleil
 Liste des épisodes de Sous le soleil
 Sous le soleil de Saint-Tropez
 Saint-Tropez

Personnage de fiction français
Sous le soleil
Sous le soleil